HMAS Sydney (His Majesty’s Australian Ship) — Австралийский корабль его королевского величества «Сидней») — лёгкий крейсер типа «Улучшенный „Линдер“» Королевского австралийского военно-морского флота (RAN) в 1934—1941 годах.

Строительство 
Корабль заложен 8 июля 1933 года на верфи компании Swan Hunter & Wigham Richardson в городе  на реке Тайн. Спущен на воду 22 сентября 1934 года. Принят во флот 24 сентября 1935 года.

Служба 
«Сидней» добился крупного успеха в начале Второй мировой войны в бою у мыса Спада, однако 19 ноября 1941 года был потоплен немецким вспомогательным крейсером «Корморан». В том бою весь экипаж корабля (645 человек) погиб, что сделало гибель крейсера самой большой потерей австралийского флота в истории. Это также был самый большой корабль Союзников, погибший со всей командой.

Современные исследования 
Поиски «Сиднея» после войны не прекращались. Исследователи регулярно сообщали об обнаружении останков австралийского крейсера, но каждый раз оказывалось, что произошла ошибка. Лишь в марте 2008 года австралийский премьер подтвердил находку останков обоих кораблей. «Корморан» и «Сидней» лежат на глубине около 2,5 километра в примерно 20 морских милях друг от друга, и в примерно двухстах милях к юго-западу от Карнарвона, Австралия. В 2015 году Университет Кертина вместе с Музеем Западной Австралии организовали подводную экспедицию к затонувшим кораблям.

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература

Ссылки 
 Пиррова победа. Ход морского боя на сайте «Лента.ру»
 Комментарии о ходе расследования и его результатах на сайте «Лента.ру»
 Отчёт правительственной комиссии о результатах расследования потери крейсера
 Сайт-мемориал крейсера
 Сайт общества «Finding Sydney»

Лёгкие крейсера типа «Сидней»